Сме́ртник:

 Приговоренный к смертной казни
 Террорист-смертник
 Лицо, выполняющее задание, выполнение которого вызывает смерть выполняющего, или чревато большой опасностью этого. 
 Камикадзе
 Военнослужащий батальонов смерти
 Лицо, подвергающееся опасности для жизни
 «Смертник» (жарг.) — жетон с личным номером военнослужащего